Les Artistes en Erdre est un festival proposant diverses formes de spectacles (musique, théâtre d'impro, art de la rue)
se déroulant chaque année en juin à Sucé-sur-Erdre.

Ce festival s'attache à faire la promotion des artistes locaux, sous toutes forme de spectacles. Il affiche également une démarche éco-citoyenne en veillant toujours au respect de l'environnement.

Histoire 
L'association LES ARTISTES EN ERDRE a été créée en septembre 2007 dans le but de proposer un projet culturel dans la commune de Sucé-sur-Erdre. Elle a déposé ses statuts le 20 juin 2008.

2009 
La première édition du festival a eu lieu le samedi 6 juin 2009 au parc de la mairie de Sucé-sur-Erdre. Son entrée est gratuite. 

Le thème principal est le Théâtre d'improvisation, avec des rencontres opposant les troupes du LIMA, de la TILA et La Troupe du Malin.

Autres artistes présents : Holy Mushroom, Twenty-One Cigarettes, Le Grand Machin Chose, Mali Blues Trio, The Swellings, Lady Bird, 100 Pressions, Ben Junior, Bidouille et Bidouillette, Roule Maboule, Yaya...

2010 
La deuxième édition du festival se déroule le samedi 12 juin 2010 au parc de la mairie de Sucé-sur-Erdre. Son entrée est gratuite.

L'accent est mis sur les spectacles pour enfants.

Le festival accueille également la finale des Scènes Ouvertes du TNT. Celle-ci est remportée par le groupe de jongleurs Les Diaboliks.

Autres artistes présents : Dub Orchestra, Rude Boy System, Santa Macairo Orkestar, Le Syndrome du Chat, La Troupe du Malin, Thomas Carabistouille, Le Caravanographe, Les Causeuses, Trio Scopitone...

2011 
La troisième édition du festival se déroule les vendredi 10 juin et le samedi 11 juin 2011 au parc de la mairie de Sucé-sur-Erdre. Elle se déroule donc sur deux jours et son entrée est en partie payante.

Artistes présents : 
ZgOaya, Les Caméléons, Minitel Rose, La Belle Bleue, Alee, Le Pied de la Pompe et Guizmo, Mon Côté Punk, La Troupe du Malin, Chel, Croque-Patate, Clown Confetti, Les Diaboliks...

Le groupe ZgOaya est le lauréat du premier tremplin Erdre et Gesvres organisé le 29 avril 2011 à Treillières par la C.C.E.G. et l'association Artistes en Erdre.

La finale des Scènes Ouvertes du TNT est remportée par le chanteur Renan Napoli.

2012 
La quatrième édition du festival se déroule les 8 et 9 juin 2012 au parc de la mairie de Sucé-sur-Erdre.

Artistes présents : Batala Nantes, Flow Demo, Blind Ship, Dancefloor Disaster, Le théâtre d'Ici ou d'Ailleurs, Mimi la Nantaise, Renan Napoli, la Compagnie Bagamoyo, Super Temple Sound, Djazafaz Combo, DJ Bananas Flambass.

Le rappeur Flow Demo est le lauréat du tremplin Erdre et Gesvres organisé en avril 2012 à Treillières.

La finale des Scènes Ouvertes du TNT est remportée par le chanteur Gatt Barton.

Notes et références

Liens externes 
 Historique du festival : https://artistesenerdre.wordpress.com

Festival de musique en Loire-Atlantique
Festival de rock en France